Кевин Ульетт и Уэйн Блэк — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Микаэль Льодра и Фабрис Санторо — защищали свой титул, но выбыли на стадии четвертьфинала.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Махеш Бхупати /  Тодд Вудбридж (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Титул)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Четвертьфинал)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис (Первый раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли ''(Второй раунд)

<ol start="9">
  Павел Визнер /  Цирил Сук ''(Второй раунд)
  Мартин Дамм /  Джаред Палмер ''(Первый раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Первый раунд)
  Ксавье Малисс /  Оливье Рохус ''(Второй раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Второй раунд)
  Юлиан Ноул /  Петр Пала ''(Третий раунд)
  Жюльен Беннето /  Николя Маю ''(Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые